Mansfield Park est un roman de Jane Austen, publié en 1814.

Il a donné lieu à plusieurs adaptations à l'écran, notamment :

 Mansfield Park, mini-série en six épisodes de David Giles, avec Sylvestra Le Touzel dans le rôle de Fanny Price et Nicholas Farrell dans le rôle d'Edmund Bertram diffusée en 1983 ;
 Mansfield Park, film de Patricia Rozema, avec Frances O'Connor dans le rôle de Fanny Price et Jonny Lee Miller dans le rôle d'Edmund Bertram sorti en 1999 ;
 Mansfield Park, téléfilm d'Iain B. MacDonald pour ITV1, avec Billie Piper dans le rôle de Fanny Price et Blake Ritson dans le rôle d'Edmund Bertram diffusé en 2007.